Фуа́-Рюра́ль () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж. Входит в состав округа Фуа.

Код INSEE кантона — 0921. Всего в кантон Фуа-Рюраль входят 24 коммуны, из них главной коммуной является Монгайяр.

Кантон был создан в 1985 году.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 10 640 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арьеж на сайте INSEE
 Расположение кантона Фуа-Рюраль на карте Франции

Кантоны департамента Арьеж